Cette page présente le classement de la première division belge de football féminin lors de la saison 1973-1974. 

C'est le  national à poule unique. Il est disputé par 13 équipes. Il est remporté par le St-Nicolas FC Liège dont c'est le . 

Championnat de Belgique féminin de football
D1 femme
D1 femme